A42 steht für:

 Bundesautobahn 42, Autobahn in Deutschland
 Autoestrada A42 in Portugal
 Autoroute A 42, Autobahn in Frankreich
 Autovía A-42 in Spanien
 A42 road, Hauptstraße in England
 A42 road (Nordirland), Hauptstraße in Nordirland

A42